Lipovka (Sverdlovsk), localitat de la província de Sverdlovsk, a Rússia
 Lipovka (Tambov), localitat de la província de Tambov, a Rússia
 Lipovka (Líssie Gori), localitat de la província de Saràtov, a Rússia
 Lipovka (Petrovsk), localitat de la província de Saràtov, a Rússia